Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 281001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 9 października 1993 do 25 lipca 2010. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

281001-281100

281101-281200

281201-281300

281301-281400

281401-281500

281501-281600

281601-281700

281701-281800

281801-281900

281901-282000

Przypisy 

Lista planetoid 281001-282000